Seil steht für:
 Seil, aus Fasern bestehendes Element zur Übertragung von Zugkräften
 Seil (Einheit), historisches Längenmaß
 Seil (Schottland), Insel der Inneren Hebriden

Siehe auch:
 Seilh
 Sail
 Seyl